Cerasella  se poate referi la:

 Film
 1959 Cerasella – film italian, regia Raffaello Matarazzo

 Muzică
 Cerasella (cântec), de Enzo Bonagura, Ugo Pirro și Eros Sciorilli interpretat de Fausto Cigliano